Спринг-Крик:

 Спринг-Крик — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США
 Спринг-Крик — тауншип в округе Норман, Миннесота, США
 Спринг-Крик — населённый пункт на территории Новой Зеландии
 Спринг-Крик — река в США, на западе штата Западная Виргиния
  — река в Северной Дакоте, США.
  — покинутый город в Теннесси, США.